Di seguito una lista di asteroidi dal numero 374001 al 375000 con data di scoperta e scopritore.

374001-374100 

|-
|374001 - ||  ||  || CSS
|-
|374002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374004 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374005 - ||  ||  || NEAT
|-
|374006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374007 - ||  ||  || NEAT
|-
|374008 - ||  ||  || NEAT
|-
|374009 - ||  ||  || NEAT
|-
|374010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374011 - ||  ||  || CSS
|-
|374012 - ||  ||  || NEAT
|-
|374013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374020 - ||  ||  || NEAT
|-
|374021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374022 - ||  ||  || NEAT
|-
|374023 - ||  ||  || CSS
|-
|374024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374025 - ||  ||  || NEAT
|-
|374026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374029 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374033 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374038 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|374039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374041 - ||  ||  || NEAT
|-
|374042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374043 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|374044 - ||  ||  || CSS
|-
|374045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374046 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|374047 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|374048 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|374049 - ||  ||  || NEAT
|-
|374050 - ||  ||  || NEAT
|-
|374051 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374052 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374053 - ||  ||  || NEAT
|-
|374054 - ||  ||  || NEAT
|-
|374055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374060 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|374061 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|374062 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|374063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374064 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374069 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374070 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|374071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374073 - ||  ||  || NEAT
|-
|374074 - ||  ||  || CSS
|-
|374075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374076 - ||  ||  || Needville
|-
|374077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

374101-374200 

|-
|374101 - ||  ||  || NEAT
|-
|374102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374104 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|374105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374115 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374116 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|374117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374118 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|374119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374123 - ||  ||  || NEAT
|-
|374124 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374125 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|374126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374130 - ||  ||  || NEAT
|-
|374131 - ||  ||  || Moletai
|-
|374132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374133 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374136 - ||  ||  || NEAT
|-
|374137 - ||  ||  || NEAT
|-
|374138 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374139 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374148 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374159 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|374160 - ||  ||  || NEAT
|-
|374161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374162 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374163 - ||  ||  || CSS
|-
|374164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374168 - ||  ||  || CSS
|-
|374169 - ||  ||  || CSS
|-
|374170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374171 - ||  ||  || CSS
|-
|374172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374174 - ||  ||  || CSS
|-
|374175 - ||  ||  || NEAT
|-
|374176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374178 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374181 - ||  ||  || CSS
|-
|374182 - ||  ||  || CSS
|-
|374183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374185 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374187 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374196 - ||  ||  || CSS
|-
|374197 - ||  ||  || CSS
|-
|374198 - ||  ||  || Jarnac
|-
|374199 - ||  ||  || CSS
|-
|374200 - ||  ||  || CSS
|}

374201-374300 

|-
|374201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374202 - ||  ||  || CSS
|-
|374203 - ||  ||  || CSS
|-
|374204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374206 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374207 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374217 - ||  ||  || CSS
|-
|374218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374219 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|374220 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|374221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374223 - ||  ||  || CSS
|-
|374224 - ||  ||  || CSS
|-
|374225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374227 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|374228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374230 - ||  ||  || NEAT
|-
|374231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374232 - ||  ||  || NEAT
|-
|374233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374237 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374244 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374246 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374247 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374251 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|374252 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374256 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|374257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374258 - ||  ||  || CSS
|-
|374259 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|-
|374260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374263 - ||  ||  || CSS
|-
|374264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374266 - ||  ||  || Bourban, G., Behrend, R.
|-
|374267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374269 - ||  ||  || CINEOS
|-
|374270 - ||  ||  || NEAT
|-
|374271 - ||  ||  || NEAT
|-
|374272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374275 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|374276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374279 - ||  ||  || NEAT
|-
|374280 - ||  ||  || NEAT
|-
|374281 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|374282 - ||  ||  || NEAT
|-
|374283 - ||  ||  || NEAT
|-
|374284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374285 - ||  ||  || NEAT
|-
|374286 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374287 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|374288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374289 - ||  ||  || NEAT
|-
|374290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374291 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374292 - ||  ||  || NEAT
|-
|374293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

374301-374400 

|-
|374301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374306 - ||  ||  || CSS
|-
|374307 - ||  ||  || NEAT
|-
|374308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374312 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374316 - ||  ||  || CSS
|-
|374317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374319 - ||  ||  || CSS
|-
|374320 - ||  ||  || CSS
|-
|374321 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374336 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374337 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374338 Fontana||  ||  || Casulli, V. S.
|-
|374339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374343 - ||  ||  || NEAT
|-
|374344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374348 - ||  ||  || NEAT
|-
|374349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374351 - ||  ||  || NEAT
|-
|374352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374353 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|374354 Pesquet ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|374355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374370 - ||  ||  || CSS
|-
|374371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374377 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374387 - ||  ||  || CSS
|-
|374388 - ||  ||  || NEAT
|-
|374389 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|374390 - ||  ||  || CSS
|-
|374391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374393 - ||  ||  || CSS
|-
|374394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374400 - ||  ||  || CSS
|}

374401-374500 

|-
|374401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374402 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|374403 - ||  ||  || CSS
|-
|374404 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|374405 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374409 - ||  ||  || CSS
|-
|374410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374416 - ||  ||  || CSS
|-
|374417 - ||  ||  || CSS
|-
|374418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374421 - ||  ||  || CSS
|-
|374422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374425 - ||  ||  || CSS
|-
|374426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374428 - ||  ||  || CSS
|-
|374429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374434 - ||  ||  || NEAT
|-
|374435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374444 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374446 - ||  ||  || CSS
|-
|374447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374449 - ||  ||  || CSS
|-
|374450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374452 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374455 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374458 - ||  ||  || CSS
|-
|374459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374469 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374477 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374482 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|374483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374499 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

374501-374600 

|-
|374501 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374504 - ||  ||  || NEAT
|-
|374505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374507 - ||  ||  || CSS
|-
|374508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374509 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374523 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374525 - ||  ||  || CSS
|-
|374526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374532 - ||  ||  || CSS
|-
|374533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374534 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374535 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|374536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374537 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374538 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|374539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374540 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374557 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|374558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374559 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374562 - ||  ||  || CSS
|-
|374563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374582 - ||  ||  || CSS
|-
|374583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374584 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374598 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

374601-374700 

|-
|374601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374602 - ||  ||  || CSS
|-
|374603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374607 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374619 - ||  ||  || CSS
|-
|374620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374622 - ||  ||  || CSS
|-
|374623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374645 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|374646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374649 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|374650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374652 - ||  ||  || NEAT
|-
|374653 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|374654 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374666 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374674 - ||  ||  || NEAT
|-
|374675 - ||  ||  || NEAT
|-
|374676 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|374677 - ||  ||  || NEAT
|-
|374678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374680 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374681 - ||  ||  || NEAT
|-
|374682 - ||  ||  || NEAT
|-
|374683 - ||  ||  || Schiaparelli
|-
|374684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374686 - ||  ||  || NEAT
|-
|374687 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374688 - ||  ||  || CSS
|-
|374689 - ||  ||  || CSS
|-
|374690 - ||  ||  || NEAT
|-
|374691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374693 - ||  ||  || CSS
|-
|374694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374695 - ||  ||  || NEAT
|-
|374696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374697 - ||  ||  || CSS
|-
|374698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

374701-374800 

|-
|374701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374702 - ||  ||  || CSS
|-
|374703 - ||  ||  || NEAT
|-
|374704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374708 - ||  ||  || CSS
|-
|374709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 374710 ʻOʻo ||  ||  || Masiero, J.
|-
|374711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374715 Dimpourbaix ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|374716 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374717 - ||  ||  || CSS
|-
|374718 - ||  ||  || CSS
|-
|374719 - ||  ||  || CSS
|-
|374720 - ||  ||  || CSS
|-
|374721 - ||  ||  || NEAT
|-
|374722 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374724 - ||  ||  || OAM
|-
|374725 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374727 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374731 - ||  ||  || CSS
|-
|374732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374738 - ||  ||  || CSS
|-
|374739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374740 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374741 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374761 - ||  ||  || CSS
|-
|374762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374764 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374773 - ||  ||  || CSS
|-
|374774 - ||  ||  || CSS
|-
|374775 - ||  ||  || CSS
|-
|374776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374780 - ||  ||  || Farra d'Isonzo
|-
|374781 - ||  ||  || NEAT
|-
|374782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374789 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374790 - ||  ||  || CSS
|-
|374791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374792 - ||  ||  || CSS
|-
|374793 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374794 - ||  ||  || NEAT
|-
|374795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374799 - ||  ||  || NEAT
|-
|374800 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

374801-374900 

|-
|374801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374802 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374803 - ||  ||  || Sheridan, E.
|-
|374804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374806 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374810 - ||  ||  || CSS
|-
|374811 - ||  ||  || CSS
|-
|374812 - ||  ||  || CSS
|-
|374813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374821 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374824 - ||  ||  || CSS
|-
|374825 - ||  ||  || CSS
|-
|374826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374829 - ||  ||  || CSS
|-
|374830 - ||  ||  || CSS
|-
|374831 - ||  ||  || NEAT
|-
|374832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374833 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374835 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374836 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374838 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374839 - ||  ||  || CSS
|-
|374840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374841 - ||  ||  || CSS
|-
|374842 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374845 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|374846 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|374847 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374848 Arturomalignani||  ||  || Remanzacco
|-
|374849 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374850 - ||  ||  || CSS
|-
|374851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374857 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374860 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374861 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374862 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374877 - ||  ||  || CSS
|-
|374878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374895 - ||  ||  || CSS
|-
|374896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374900 - ||  ||  || LINEAR
|}

374901-375000 

|-
|374901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374903 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374913 - ||  ||  || Lulin
|-
|374914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374922 - ||  ||  || Eskridge
|-
|374923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374925 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|374926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374931 - ||  ||  || CSS
|-
|374932 - ||  ||  || CSS
|-
|374933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374935 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374938 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374942 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374943 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|-
|374944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374946 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374949 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374950 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374953 - ||  ||  || NEAT
|-
|374954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374958 - ||  ||  || NEAT
|-
|374959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374960 - ||  ||  || CSS
|-
|374961 - ||  ||  || CSS
|-
|374962 - ||  ||  || LINEAR
|-
|374963 - ||  ||  || CSS
|-
|374964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374967 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374970 - ||  ||  || CSS
|-
|374971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374972 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374977 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374978 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374979 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374982 - ||  ||  || LONEOS
|-
|374983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374986 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|374987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374995 - ||  ||  || NEAT
|-
|374996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|374999 - ||  ||  || CSS
|-
|375000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0374001